Bezetting (militair), de overheersing van het ene land door het andere
 De Duitse bezetting van Nederland 1940-45
 De bezetting, televisieserie over de Duitse bezetting van Nederland
 Bezetting (muziek), de meespelende muziekinstrumenten of de personen die de partijen spelen
 Bezetting (actiemiddel), het binnendringen van een gebouw als vorm van protest
 een dialectisch woord voor bepleistering; zie Pleister (bouw)
 Bemanning van een vaartuig, vliegtuig of voertuig